

Geografia de Portugal 
Moura Morta (Peso da Régua) — freguesia
Moura Morta (Castro Daire) — freguesia
Moura Morta (Vila Nova de Poiares) — aldeia da freguesia de Lavegadas

Desambiguações de topônimos